peut désigner deux films sortis la même année sous le même titre :

 , titre original de L'Enfer, film italien de Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro et  sorti en 1911 ;
 L'Inferno, film italien de Giuseppe Berardi et Arturo Busnengo sorti en 1911.

Voir aussi